Karl Becker peut désigenr :
 Karl Becker (1820-1900), peintre d'histoire allemand ;
 Karl Heinrich Emil Becker (1879-1940), général allemand, expert en artillerie ;
  (1923-2002), député au Bundestag ;
 Karl Becker (1928-2015), jésuite allemand, théologien et cardinal.